Stolz hace referencia a:
El teorema de Stolz.
Otto Stolz, autor del anterior teorema.
Ramón Stolz Viciano, un pintor español.